Fiat 500 är ett modellnamn som använts på flera bilar från Fiat:
 Fiat 500 "Topolino": tillverkad mellan 1936 och 1955.
 Fiat Nuova 500: tillverkad mellan 1957 och 1975.
 Fiat Cinquecento: tillverkad mellan 1991 och 1998.
 Fiat 500: tillverkad sedan 2007.
 Fiat 500L: tillverkad sedan 2012.
 Fiat 500X: tillverkad sedan 2014.
 Fiat 500e: elbil tillverkad sedan 2020.